Patricio Pérez puede referirse a:

 Patricio Pablo Pérez (1985-), futbolista argentino.
 Patricio Pérez Díaz (1980-), exfutbolista chileno;